Motta se poate referi la:

 Motta (companie), o fabricǎ de cozonaci din Milano, Italia
 Motta (nume)

Toponime
Motta, Elveția, orășel din Poschiavo, Grisons, Elveția

Italia
Comune
Motta Baluffi, comună din provincia Cremona, Italia
Motta Camastra, comună din provincia Messina, Italia
Motta d'Affermo, comună din provincia Messina, Italia
Motta de' Conti, comună din provincia Vercelli, Italia
Motta di Livenza, comună din provincia Treviso, Italia
Motta Montecorvino, comună din provincia Foggia, Italia
Motta San Giovanni, comună din provincia Reggio Calabria, Italia
Motta Santa Lucia, comună din provincia Catanzaro, Italia
Motta Sant'Anastasia, comună din provincia Catania, Italia
Motta Visconti, comună din provincia Milano, Italia
Motta Vigana, Massalengo, Italia

Localități
 Motta, Asti
 Motta, Benevento
 Motta, Bologna
 Motta, Como
 Motta, Cosenza
 Motta, Cuneo
 Motta, Ferrara
 Motta, Mantua
 Motta, Padova
 Motta, Pavia
 Motta, Sondrio
 Motta, Torino
 Motta, Verona
 Motta, Vicenza

Vezi și
 Mota (disambiguation)